Гу́ринов — русская фамилия.

Известные носители 
 Гуринов, Георгий Николаевич (род. 1939) — советский и российский военачальник, адмирал.
 Гуринов, Иван Михайлович (1920—1983) — советский военачальник, генерал-полковник.
 Гуринов, Олег Георгиевич  (род. 1967) — советский и российский морской офицер, контр-адмирал, командир Крымской военно-морской базы Черноморского флота РФ (2017—2021)